Adam och Eva eller Eva och Adam kan avse:

 Adam och Eva – enligt Gamla Testamentet i Bibeln de två första människorna på Jorden
 Adam och Eva (bok) – en roman från år 2000 av Arto Paasilinna
 Adam och Eva (film, 1963) – en svensk film från 1963
 Adam och Eva (visa) – en kyrkovisa
 Adam och Eva (växt) – en orkidé
 Adam & Eva – en svensk romantisk dramakomedifilm från 1997 i regi av Hannes Holm och Måns Herngren
 Adam & Eva (sång av Wille Crafoord) – en sång från 1997 av Wille Crafoord på albumet Samma typ av annorlunda saker
 Eva & Adam – en svensk tecknad serie av Johan Unenge och Måns Gahrton
 Eva & Adam (film, 2021) – en svensk familjefilm från 2021
 Eva & Adam (TV-serie) – en TV-serie baserade på serier/böcker av Johan Unenge och Måns Gahrton
 Stora Adam och Lilla Eva – två väderkvarnar i Stockholm.

Se även
 Y-kromosoms-Adam – den senaste anfadern från vilken alla nu levande mäns Y-kromosomer härstammar
 Mitokondrisk Eva – en obruten linje av kvinnor, från en gemensam urmoder